Valyè kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Vallières, arrondissement, Nord-Est, 
 Vallières (kommun), Nord-Est,